Royalton kan syfta på:

 Royalton, Illinois
 Royalton, Minnesota
 Royalton, New York
 Royalton, Pennsylvania
 Royalton, Vermont